Le tournoi de tennis de Tucson est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute du 17 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Françoise Dürr.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kerry Harris et Karen Krantzcke.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tucson
 Saison 1972 de la WTA

Lien externe

Navigation 

dames 1972
Tucson
Tennis aux États-Unis en 1972
Sport en avril 1972